Divieto di sosta – divieto di fermata prolungata (parcheggio) ai veicoli
Divieto di sosta – film del 1942 diretto da Marcello Albani
Divieto di sosta – programma televisivo di Rai 2
Divieto di sosta – gruppo musicale italiano